Luleå (stad); de grootste stad in Noord-Zweden
Luleå (gemeente); gemeente in Noord-Zweden
Luleå Airport; luchthaven aldaar en

Lule; rivier aldaar
Grote Lule; rivier aldaar
Kleine Lule; rivier aldaar